Наталі Енік (; 3 серпня 1955, Марсель) — французький соціолог.

Наукова біографія 
Автор праць з історії соціології, соціології гендерних відносин та соціології мистецтва — становленню ролі художника, письменника, перекладача, форм визнання та винагороди художніх досягнень.

Праці Н. Енік перекладені китайською, корейською, японською, арабською та основними європейськими мовами.

Праці 
 La Gloire de Van Gogh — essai d'antropologie de l'admiration. Paris: Editions de Minuit, 1991
 Du peintre à l'artiste — artisans et académiciens à l'âge classique. Paris: Editions de Minuit, 1993
 Etats de femme: l'identité féminine dans la fiction occidentale. Paris: Gallimard, 1996
 Etre artiste. Lea transformations du statut des peintres et des sculpteurs. Paris: Klincksieck, 1996
 Ce que l'art fait à la sociologie. Paris: Minuit 1998
 Le triple jeu de l'art contemporain — sociologie des arts plastiques. Paris: Minuit, 1998
 L'épreuve de la grandeur. Paris: Editions La Decouverte, 1999
 Etre écrivain — Creation et identité. Paris: Editions La Découverte, 2000
 Pour en finir avec la querelle de l'art contemporain. Paris: Echoppe, 1999
 Sociologie de l'art. Paris: Editions La Découverte, 2001
 La sociologie de Norbert Elias. Paris: Editions La Découverte, 2002
 Mères-filles: une relation à trois. Paris: A. Michel, 2002 (avec C. Eliacheff)
 L'art en conflits. Paris: Editions La Decouverte, 2002 (avec B. Edelman)
 Art, creation, fiction: entre sociologie et philosophie. Nîmes: Chambon, 2003 (у співавторстві з Жаном-Марі Шеффером)
 Face à l'art contemporain. Paris: Echoppe, 2003
 Les ambivalences de l'émancipation feminine. Paris: Albin Michel, 2003
 L'élite artiste — Excellence et singularité en régime démocratique. Paris: Gallimard, 2005
 Pourquoi Bourdieu? Paris: Gallimard, 2007
 Faire voir. L'art à l'épreuve de ses mediations. Paris: Les Impressions nouvelles, 2009
 Le bêtisier du sociologue. Paris: Klincksieck, 2009
 La fabrique du patrimoine: De la cathédrale a la petite cuillère. Paris: Editions de la MSH, 2009
 L'art contemporain exposé aux rejets: études de cas. Paris: Hachette littératures, 2009
 Guerre culturelle et art contemporain. Une comparaison franco-américaine. Paris: Hermann, 2010
 Sortir des camps, sal du silence: de l'indicible à l'imprescriptible. Bruxelles: les Impressions nouvelles, 2011
 De la visibilité: excellence et singularité en régime mediatique. Paris: Gallimard, 2012
 Maisons perdues. Paris: Thierry Marchaisse, 2013
 Le Paradigme de l'art contemporain. Structures d'une révolution artistique. Paris: Gallimard, 2014

Посилання 
 
  

Жінки-соціологи
Гендерні дослідники(-ці)
Уродженці Марселя
Французькі соціологи
Кавалери ордена Почесного легіону